Кур може да се отнася до:

 Кур, град в Швейцария
 Кур, община в Швейцария
 Кур, село в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия
 Кур, едно от названията на подземния свят в шумерско-акадската митология
 Вулгаризъм за пенис